{| align="right" class="toccolours"
|-
|colspan=2 align="center" |'Palatinado-Zweibrücken-BirkenfeldPfalz-Zweibrücken-Birkenfeld|-
|colspan=2 align="center" |
|-
|colspan=2 align="center" |1569-1731
|-
|
|-
|width=138px| CapitalCírculoBando
|width=138px| BirkenfeldCircunscripción de Alta RenaniaConcejo de los Príncipes
|-
|Partición del Palatinado-Zweibrücken
|1569
|-
|Partición
|1600
|-
|Extinto; pasa a P.-B.-Zweibrücken
|1731
|-
|}
El condado del Palatinado-Zweibrücken-Birkenfeld''' fue un estado del Sacro Imperio Romano Germánico en torno a Birkenfeld en la actual Renania-Palatinado, Alemania.

El condado del Palatinado-Zweibrücken-Birkenfeld fue creado en 1569 de la partición del condado del Palatinado-Zweibrücken después de la muerte de Wolfgang para su hijo más joven Carlos I. Después de la muerte de Carlos en 1600, su Estado, el Palatinado-Birkenfeld-Bischweiler, fue dividido asimismo por sus hijos, con lo cual Jorge Guillermo le sucedió en Birkenfeld.

En 1635 el Estado fue invadido y devastado durante la Guerra de los Treinta Años, y en el mismo año diezmado por una epidemia de la peste. Jorge Guillermo murió en 1669 y fue sucedido por su hijo Carlos II Otón. Dos años después falleció, y con él la línea masculina de su rama, por lo que el Estado pasó a Cristián II del Palatinado-Birkenfeld-Bischweiler. Cristián II murió en 1717 y fue sucedido por su hijo Cristián III.

En 1731 Cristián heredó el Ducado de Zweibrücken y su asiento en la Dieta imperial, y renombró sus territorios como Palatinado-Birkenfeld-Zweibrücken.

Enlaces externos 

Casa de Wittelsbach
Palatinado
Antiguos estados y territorios del estado de Renania-Palatinado
Historia del Electorado Palatino
Estados y territorios fundados en 1569
Estados y territorios desaparecidos en 1731